Гладышевский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Гладышевский сельсовет — в Мишкинском районе Курганской области.
 Гладышевский сельсовет — в Токарёвском районе Тамбовской области.